Wiehenvenator est un genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des mégalosauridés.  

Wiehenvenator albati, l'unique espèce du genre, a été décrite à partir de restes fossiles récoltés dans des couches géologiques de la formation d'Ornatenton dans la chaîne des Wiehengebirge en Allemagne. Ces couches sont datées du Callovien (Jurassique moyen) et âgées d'environ  d'années.

Découverte et nomination 

En 1998, le géologue Friedrich Albat, faisant de la prospection pour le musée d'histoire naturelle de Landschaftsverband Westfalen-Lippe, a découvert les restes d'un grand théropode dans la carrière abandonnée de Pott dans les collines de Wiehen près de Minden, en Westphalie. Les restes ont été découverts dans la Formation d'Ornatenton, une formation géologique composée principalement de mudstone, de grès et d'un horizon de concrétions carbonatées. Le squelette fragmentaire du théropode a été fouillé entre octobre 1998 et octobre 2001, et a été trouvé à côté d'abondants invertébrés marins et de bois fossile. Au moment de leur découverte, les ossements étaient fortement altérés par les sédiments environnants et sont quelque peu mal conservés. Les nombreuses cassures et fissures trouvées dans le matériau risquaient d'être détruites lors du retrait de la matrice, et ont donc conduit l'équipe de fouilles à les extraire à la place dans des enveloppes qui ont ensuite été préparées dans les laboratoires du LWL Museum für Naturkunde.

La découverte a reçu une grande attention de la presse et était officieusement connue sous le nom de Das Monster von Minden (le monstre de Minden). Des rapports dans l'édition allemande du National Geographic d'une côte 50 % plus grande que celle d'Allosaurus ont suscité des spéculations selon lesquelles elle atteignait 15 mètres de long. Thomas Holtz l'estimait à 12 mètres en 2012. D'autres chercheurs ont conclu à des dimensions plus petites : Mickey Mortimer estimait en 2003 l'animal à 7 à 8 mètres de long et à 0,75 à 1,2 tonne.

En 2015, il a été annoncé que la découverte avait été identifiée comme une nouvelle espèce de mégalosauridé. En 2016, les fossiles ont été nommés et décrits comme l'espèce type Wiehenvenator albati par Oliver W. M. Rauhut, Tom R. Hübner et Klaus-Peter Lanser. Le nom générique combine une référence au Wiehengebirge, le nom allemand des collines de Wiehen, avec le latin venator (« chasseur »). Le nom spécifique honore Friedrich Albat en tant que découvreur. Comme le nom a été publié dans une publication électronique, des  étaient nécessaires pour sa validité. Il s'agit de 95638CFF-5618-4D31-9086-D821F6EE6B39 pour le genre et de 262FA776-9ABC-4565-9A17-931CB4BEFBFC pour l'espèce.

Une phalange pédiculaire de mégalosauroide ((WMNM P27698, P27693) de la Formation d'Ornatenton découverte en deux parties en octobre 1999 et avril 2000 pourrait avoir appartenu à l'holotype de W. albati.

Description 
 

Le spécimen type de Wiehenvenator consiste en un assortiment d'os trouvés dans la Formation d'Ornatenton datant du Callovien moyen. Ils comprennent des parties du crâne (prémaxillaire droit, maxillaire droit, os lacrymal droit, postorbitaire droit et possible branche antérieure du quadratojugal droit), les parties antérieures d'une mâchoire inférieure droite (dentaire), six dents, trois vertèbres caudales, une paire de segments médians fusionnés de la gastralia postérieure, une côte complète et quatre fragments de côte, une phalange digitale, les deux fibules, un astragale droit et un calcanéum droit. Tous ces ossements étaient considérés comme appartenant à un seul individu. Deux vertèbres caudales supplémentaires peuvent également lui appartenir. L'analyse histologique de ses fibules suggère que l'holotype de Wiehenvenator albati était au moins dans sa neuvième année de vie, cependant, l'âge à la mort pourrait avoir été bien supérieur à dix ans. Les restes indiquaient que l'animal était en croissance active, mais des zones de croissance étroites indiquaient que le taux de croissance du squelette ralentissait. À partir de cela, il peut être déterminé que l'état de croissance de Wiehenvenator était celui d'un grand individu subadulte .

La longueur de Wiehenvenator peut être estimée en extrapolant à partir de son maxillaire, qui fait 82 pour cent de la longueur du maxillaire de Torvosaurus gurneyi, lui-même estimé à 10 mètres. Une autre estimation peut être tirée du fait que ses vertèbres caudales et ses fibules sont à peu près égales en longueur à celles de Torvosaurus tanneri, qui avait été estimée à 9 mètres, faisant ainsi de Wiehenvenator l'un des plus grands théropodes européens connus.

Classification 
La classification des mégalosauridés a beaucoup varié. Wiehenvenator fait partie des genres qui ont été réintégrés parmi les mégalosauridés en 2009 par Carrano, Benson et Sampson.

Leur cladogramme montre la position de Wiehenvenator chez les mégalosaurinés :

Paléoécologie 

Après avoir découvert les restes initiaux de Wiehenvenator, les membres de l'équipe de fouilles sont retournés sur le site et ont continué à chercher dans les environs d'autres matériaux. Après avoir fouillé 35 m à la fois à l'est et à l'ouest de la formation d'Ornatenton, des centres vertébraux altérés et des dents de Liopleurodon ont été trouvés. Un an plus tard, à la mi-octobre 1999, les restes constitués d'un fragment maxillaire, de fragments d'os et d'une dent d'un deuxième théropode ont été trouvés à 28,5 m au nord-ouest de la première localité. Le 3 octobre 2014, dans une carrière envahie par la végétation à l'ouest, le crâne et les mâchoires inférieures du crocodylomorphe Metriorhynchus ont été découverts par un membre honoraire du LWL Museum für Naturkunde. Ces multiples découvertes impliquent un potentiel pour plus de matériel à trouver dans le futur.

Publication originale

Références taxinomiques

Notes et références 

Megalosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Europe
Dinosaure du Jurassique moyen
Taxon fossile décrit en 2016